Соврасово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России. Входит в состав Днепровского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в северо-восточной части области в 42 км к северо-западу от Новодугина, в 39 км западнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Супрута. В 19 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Владимирский Тупик на линии Дурово — Владимирский Тупик.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Новодугинского района